Billy Burke kan syfta på:

*Bill Burke (1865–1939), baseballspelare
Bill Burke (friidrottare), amerikansk medeldistanslöpare
Billy Burke (1902-1972), golfspelare
Billy Burke (skådespelare)
Billy Burke (evangelist)
Billy Burke (baseballspelare) (1889–1967)

Se även 
Billie Burke
Willie Burke, irländsk fotbollsspelare